Niemcy:
 Neuenstein – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Hohenlohe
 Neuenstein – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hersfeld-Rotenburg